Mentum (bloem), een uitstulping aan de bloem van tropische orchideeën;
 Mentum (insect), een onderdeel van de anatomie van insecten.